Села:
 Львове — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Львове — Херсонська область, Бериславський район